Константи́н Са́ввинович Олешке́вич (, Вильнюс — ) — казанский архитектор.

Биография 
Родился в 1873 году в Вильно в дворянской семье, окончил реальное училище, Институт гражданских инженеров императора Николая I и получил звание гражданского инженера с правом на чин X классаВ 1900—1903 и 1903-1910 гг. – казанский городской архитектор, в 1901—1903 — архитектор Казанской губернской земской управы, в 1920-е годы преподавал в Казанском политехническом институте, профессор.Работал в русле модерна. По его проектам в Казани построены: здание промышленного училища (ныне здание КГТУ-КХТИ, Маркса, 72), дом Чукашёва (ныне Союз архитекторов, Горького 19), Шамовская больница (городская клиническая больница № 1, Калинина, 5). Репрессирован (1930), реабилитирован посмертно (2002).Скончался К. С. Олешкевич 9 апреля 1937 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (Колумбарий, 36 секция).

Работы К.С. Олешкевича

В Казани 
  — здание городской Шамовской больницы (1907—1910)(Казань, ул. Калинина, 5/24);
 Выставочный павильон Алафузовых на международной научно-промышленной выставке;
 здание Казанского промышленного училища (сейчас корпус «Б» КНИТУ) (1896—1897) (Казань, ул. К. Маркса, 72Б)
  — доходный дом Казанского губернского дворянства, «Дом дворянства» (сейчас первый учебный корпус Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова) (1912)(Казань, ул. Большая Красная, 38);
 Доходный дом Смоленцева (гостиница «Совет», затем гостиница «Шаляпин»);
 Дом И. Н. Киселева (Казань, ул. Муштари, 20);
 Дом по улице Ново-Комиссариатской (сейчас ИПИ АН РТ),
  — дом купца Чукашёва (сейчас Дом архитектора)(1908)(Казань, ул. Горького, 19) ;
 дом Шамова (сейчас Дом Дружбы народов);
 здание дома Дворянства,
 собственный дом (Казань, ул. Муштари, 33), 
 дом профессора И. М. Покровского (1902) (Казань, ул. Шмидта, 6)
 дома профессора А. И. Пора;
 дом М. С. Марко (сейчас Татарская государственная филармония имени Г. Тукая);
 дом Владимирских (снесён в 2011 году) (2-я пол. XIX века) (Казань, ул. Горького, 5)
 Дом Варвары Дружининой («Чайный домик» Варвары Дружининой) (1908—1911) (Казань, ул. Козьмодемьянской, 2/5).

В других городах 
 Церковь во имя Святого Праведника Иоанна Кронштадтского на Владимирской горке в Чебоксарах - усыпальница купца Ефремова П. Е. (1907) (Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, 28А);
  — здание госпиталя для нижних чинов армии (ныне — Музей чувашской вышивки, филиал Чувашского национального музея) (1914—1915) (Чебоксары, ул. К. Маркса, 32)

Награды и звания 
 Награждён Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за отлично-усердную службу и особые труды Орденом Святого Станислава третьей степени (1907)
 Произведён за выслугу лет в чин коллежского асессора (VIII класса).

Интересные факты 
Олешкевич отличался экстравагантным поведением. В частности, известно, что он устроил в 1906 году экзекуцию будущему академику и классику советской литературы Алексею Толстому.

Примечания

Ссылки 
 Прогулки по Казани: улица Муштари
 Архитекторов Казани имена… Константин Олешкевич 
 

Архитекторы Казани
Репрессированные в СССР
Градостроители России
Архитекторы модерна
Выпускники Виленского реального училища
Архитекторы Чебоксар
Похороненные на Новодевичьем кладбище